A Love And Life: A Journey With The Chameleons című album az angol Definition of Sound együttes első stúdióalbuma, mely 1991-ben jelent meg a Circa és a Cardiac Records kiadónál. Az albumról 4. kislemez jelent meg, a Now Is Tomorrow, Wear Your Love Like Heaven, Dream Girl, és a0 Moira Jane's Café című dalok. Ez utóbbi dal 1. helyezést ért el az amerikai Billboard dance listán.

Az album szintén slágerlistás helyezést ért el, az angol albumlistán a 38. helyig jutott, míg az ausztrál albumlistán a 97. helyezést érte el.

Megjelenések 

LP  US Circa – 3-8002-1, Cardiac Records, Inc. – 3-8002-1

	Now Is Tomorrow Engineer, Guitar – Rex Brough, Mixed By – Q , Music By – Brough, Producer, Mixed By [With] – DonWon, The Red King, Vocals – Elaine Vassell, Words By, Music By – Weekes, Clark 4:19
	Passion And Pain Engineer – Rex Brough,Engineer [Assistant] – Andy Parker,Mixed By – Q, Music By – Coxon, Brough, Producer [With] – John Coxon, Producer, Mixed By [With] – DonWon,  The Red King, Soloist [Piano] – Neil McArthur, Vocals – Elaine Vassell, Words By, Music By – Weekes, Clark 5:00
	Wear Your Love Like Heaven Engineer [Assistant], Vocals [Additional] – Andy Parker, Engineer, Bass Guitar – Rex Brough, Mixed By – Q, Music By – Brough, Producer, Mixed By [With] – DonWon, The Red King, Words By, Music By – Weekes*, Clark 3:46
	Reality  Engineer [Assistant] – Andy Parker, Engineer, Guitar – Rex Brough, Mixed By – Q, Music By – Brough, Producer, Mixed By [With] – DonWon, The Red King, Vocals – Elaine Vassell, Words By, Music By – Weekes*, Clark 6:03
	Rise Like The Sun Engineer [Assistant] – Andy Parker,Engineer, Guitar – Rex Brough, Music By – Brough, Producer, Mixed By – DonWon, The Red King, Words By, Music By – Weekes, Clark 7:14
	Dream Girl Arranged By [Additional] – Harvey Brough, Engineer [Assistant] – Andy Parker, Engineer, Cello – Rex Brough, Mixed By – Q, Music By – Brough, Producer, Mixed By [With] – DonWon, The Red King, Trumpet – Chris Barstow, Words By, Music By – Weekes, Clark 4:38
	ChangeEngineer – Rex Brough, Engineer [Assistant] – Andy Parker, Mixed By – Q, Music By – Coxon, Brough, Producer [With] – John Coxon, Producer, Mixed By [With] – DonWon, The Red King, Vocals – Elaine Vassell, Words By, Music By – Weekes, Clark 4:43
	The BluesEngineer [Assistant] – Elaine Vassell, James Sparkle, Engineer, Guitar, Bass Guitar – Rex Brough,Music By – Brough,Producer, Mixed By – DonWon, The Red King, Producer, Mixed By, Harmonica – John Coxon, Words By, Music By – Weekes, Clark 4:45
Moira Jane's Café Engineer [Assistant] – Andy Parker, Engineer, Guitar – Rex Brough, Music By – Brough, Producer, Mixed By – DonWon, The Red King, Vocals – Elaine Vassell, Words By, Music By– Weekes, Clark  4:06
City Lights Engineer [Assistant] – Andy Parker,Engineer, Guitar, Cello – Rex Brough, Music By – Brough, Producer, Mixed By – DonWon, The Red King, Vocals – Ashanti, Words By, Music By – Weekes, Clark 5:14
 Time Is Running OutEngineer – Rex Brough, Engineer [Assistant] – Andy Parker, Music By – Brough, Producer, Mixed By – DonWon, The Red King, Words By, Music By – Weekes, Clark 2:02

Források 

1991 nagylemezei